Tarleton – villaggio e parrocchia civile del Lancashire, in Inghilterra (Regno Unito)
 Tarleton State University – università nelle vicinanze della Dallas/Fort Worth metroplex, in Texas (Stati Uniti d'America)
 Banastre Tarleton – generale e politico britannico

Pagine correlate 
 John Tarleton
 Tarlton